Le ScrOUBAbble est un jeu de société paru en , créé par l'Oubapo et inspiré du Scrabble (le nom est d'ailleurs un mot-valise formé à partir de Scrabble et de OuBaPo).

Il a été conçu à la base pour les Adhérents de L'Association, comme cadeau pour 2004.

Principes du jeu 

Les joueurs disposent d'un plateau de 225 cases (15 sur 15), et de 102 cases de bande dessinée, toutes différentes et inédites, représentant entre autres quatre personnages distincts (une vache, un hippopotame, une souris et un chien) en train de faire ou de dire des choses sans rapport apparent.

Chaque joueur est muni de sept cases. Le premier joueur doit produire un strip du nombre de cases de son choix à partir de la case centrale. Les joueurs suivants produisent ensuite à tour de rôle un autre strip avec leurs cases, en le croisant obligatoirement avec un strip déjà posé sur le plateau. Puis ils piochent des cases de manière à toujours avoir sept cases, si toutefois le nombre de cases restantes le permet. La pertinence des strips est jugée par les autres joueurs, ainsi un strip incohérent peut être rejeté à la majorité. Le joueur devra alors refaire son strip ou passer son tour.

Les auteurs proposent facultativement un comptage de points. En effet, certaines cases du plateau comporte un « O » de différentes couleurs (20 rouges, 12 noirs et 8 jaunes) dont on peut faire des « cases multiplicatrices ».

Le fait qu'il y ait un « gagnant » est laissé au bon jugé des joueurs.

Comic strip
Scrabble
Jeu de société
L'Association
Jeu mettant en scène un animal